Селекцио́нная у́лица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Селекционная улица — улица в посёлке Первомайский Приволжского района Казани.
Селекционная улица — улица в Липецке.
 Селекционная улица — улица в Ставрополе.
 Селекционная улица — улица в Новочеркасске.

Украина 
 Селекционная улица — улица в Одессе.
 Селекционная улица — улица в Симферополе.
 Селекционная улица — улица в Харькове.